Километро Синкуента и Синко има више значења:

 Километро Синкуента и Синко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Синкуента и Синко (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Синкуента и Синко, Ел Арболито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику